Piro ima više značenja:
 Piro, Catanzaro
 Piro, Cosenza